Agnès Clancier (née en 1963), écrivaine française ;
 Anne Clancier (1913-2014), psychanalyste et écrivain française, épouse de Georges-Emmanuel Clancier ;
 Georges-Emmanuel Clancier (1914-2018), écrivain, poète et romancier français, époux d'Anne Clancier ;
 Sylvestre Clancier (né en 1946), poète français, fils d'Anne et Georges-Emmanuel Clancier.

Homonymie de patronyme